Гвајакан има више значења:

 Гвајакан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Гвајакан (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвајакан (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвајакан (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвајакан (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајакан (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвајакан (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвајакан (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвајакан (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвајакан (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гвајакан (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику